Christopher B. Duncan, een Amerikaans acteur
 C Duncan, een Schots componist en zanger